Kitty Hawk, soprannome del primo aeroplano della storia
Kitty Hawk, classe di portaerei
Kitty Hawk, città della Carolina del Nord